DeVorzon ist der Nachname folgender Personen: 

 Barry De Vorzon (* 1934), US-amerikanischer Komponist, Songwriter, Sänger und Musikproduzent
 Michael DeVorzon (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Filmproduzent